Jméno a příjmení Rudolf Havlík má více nositelů:

 Rudolf Havlík (házenkář) – český sportovec, hráč házené, československý reprezentant
 Rudolf Havlík (politik) – československý politik, meziválečný senátor za sociální demokraty
 Rudolf Havlík (režisér) – český režisér a scenárista